Electric Youth – gruppo musicale canadese 
Electric Youth – album di Debbie Gibson
Electric Youth – singolo di Debbie Gibson